TMM kan vara:

 Turkmenistansk manat, en valuta.
 Test Maturity Model, en modell för processmognad inom programvaruutveckling